

Sigle 
 Mitsubishi Motors Corporation  – casa automobilistica giapponese
 Mortar Motor Carriage
 MultiMediaCard  – scheda di memoria
 Movimentazione Manuale di Carichi
 Società Anonima del Tramway Milano-Magenta-Castano  – Azienda di trasporto italiana
 Modular Multilevel Converter- Convertitore Multilivello Modulare

Codici 
 MMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Mante (Messico)
 MMC – codice vettore ICAO di Aermarche
 mmc – codice ISO 639-3 della lingua michoacán mazahua

Informatica 

 Microsoft Management Console, applicazione che supporta strumenti amministrativi nei moderni sistemi Windows

Altro 
 MMC – duemilacento nel sistema di numerazione romano
 MMC – Momento di variazione Moneta o Credito nel sistema di contabilità generale
 MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi (DLgs 81/08 e s.m.i.)